Bernried kan syfta på:

Tyskland 

 Bernried am Starnberger See – kommun i Landkreis Weilheim-Schongau, Oberbayern, Bayern, 
 Bernried, Niederbayern – kommun i Landkreis Deggendorf, Niederbayern, Bayern,